Le terme de Commandement central peut faire référence:

 à l'United States Central Command un des onze Unified Combatant Command de l'Armée américaine
 au Commandement Central cardassien, la dictature militaire de l'Union Cardassienne